Thizy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Thizy (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy